Vår jul kan syfta på:

Vår jul (album av Glenmark & Glenmark)
Vår jul (album av Sanna, Shirley, Sonja)